Mezvinsky  ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Mezvinsky (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Marjorie Margolies-Mezvinsky (* 1942), US-amerikanische Politikerin
 Norton Mezvinsky (1932–2022), US-amerikanischer Historiker
 Marc Mezvinsky, Ehemann von Chelsea Clinton